

Pessoas 
 Soledad Miranda
 Soledad Pastorutti
 Soledad Villamil

Localidades 
 Soledad (Califórnia)
 Soledad (Colômbia)
 Soledad (El Paraíso)
 Soledad (Malvinas)
 Soledad (Santa Fé)

Novelas 

 Soledad (telenovela)

Veja também 
 Soledade

Desambiguação
Desambiguações de topônimos